Susa může znamenat:
 Susa, město v severní Itálii
 Nachal Susa, vádí v Izraeli
 Súsy, starověké město na území dnešního Íránu
 Súsa, město v Tunisku
 Zdeněk Susa, český lékař a teolog